Itil steht für:

 Itil (Stadt) oder Ätil, (‚Großer Fluss‘), die ehemalige historische Hauptstadt des Reichs der Chasaren von der Mitte des 8. Jahrhunderts bis zum Ende des 10. Jahrhunderts
 alter turksprachiger Name des Flusses Wolga

ITIL steht für:

 ITIL, eine Sammlung von Best Practices in einer Reihe von Publikationen zur Umsetzung eines IT-Service-Managements (ITSM) und gilt inzwischen international als De-facto-Standard